Абонкур:

Топонимы 
 Абонкур () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. 
 Абонкур () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Абонкур-Жезенкур () — коммуна во французском департаменте Верхняя Сона региона Франш-Конте.
 Абонкур-сюр-Сей () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.